Municipio de Creston puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Creston (condado de Ashe, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Ashe.
 Municipio de Creston (condado de Platte, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Platte.